L'A2 Basket League 2015-2016 è stata la 55ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 30ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Playoffs

Playout

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
A2 Basket League 2015-2016